Antônio Fábio Francez Cavalcante, piłkarz Pogoni Szczecin
 Fábio Luis Kologeski Leal, zawodnik Sport Club Internacional, piłkarz z polskimi korzeniami